O Campeonato Português de Hóquei em Patins de 2015–16 é a 76ª edição deste campeonato em Portugal. Prova organizada pela Federação Portuguesa de Patinagem.
Esta edição conta com 14 equipas. 


Resultados
Calendário 2015/16

Classificação

2ª Divisão
Equipas promovidas à 1ª divisão: SC Tomar (campeão nacional), Valença HC(vencedor zona norte) e Riba d'Ave HC (vencedor da Liguilha Promoção).

3ª Divisão
Equipas promovidas à 2ª divisão: ADJ Vila-Praia (vencedor zona norte), Parede FC (vencedor zona centro), SC Marinhense (vencedor zona sul).

Ligações externas

Internacional

Campeonato Português de Hóquei em Patins‎
Desporto em Portugal em 2015
Desporto em Portugal em 2016
2015 no hóquei em patins